Hoffmanns Erzählungen – film del 1916 diretto da Richard Oswald
 Avventure di Hoffmann (Hoffmanns Erzählungen) – film del 1923 diretto da Max Neufeld

Pagine correlate 
I racconti di Hoffmann